Первый дивизион Мальты 1931/1932 () — 21-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1932/1933
Мальта
Мальта
1931 год на Мальте
1932 год на Мальте